Lewa kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Lewa, distrikt, Nusa Tenggara Timur,

Kenya 

 Lewa (vattendrag i Kenya), Isiolo, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar